Meutzner ist der Familienname folgender Personen:

 Ehregott Leberecht Meutzner († 1852), deutscher Bergbeamter, Bergschullehrer und Zeichner
 Gotthold Meutzner (1809–1887), deutscher Lehrer und Philologe